Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute à Filderstadt du 9 au .

Iva Majoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 1995
Tennis en octobre 1995